Иван Петрович Голубев
 Голубев, Иван Петрович (1892—1942) — русский и советский шахматист.
 Голубев, Иван Петрович (1917—1985) — советский хозяйственный и общественный деятель, Герой Социалистического Труда.